Stanisław Cwynar (1897–1982) – podpułkownik pilot Polskich Sił Powietrznych, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (czterokrotnie), dowódca dywizjonów bombowych XV i 300
 Stanisław Cwynar (1906–1984) – lekarz psychiatra, profesor Śląskiej Akademii Medycznej i Akademii Medycznej w Łodzi